Az 1950-es jégkorong-világbajnokság a 17. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Nagy-Britanniában, rendezték március 13. és 22. között. A címvédő a csehszlovák válogatott volt. A tornát a kanadai csapat nyerte, története során 13. alkalommal.

A klienc csapatot három csoportba osztották, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. Az első két helyezett a hatos döntőbe jutott, a harmadik helyezettek a 7–9. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérközéseket játszottak egymással a csapatok. A helyosztó csoportok végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–9. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J